Григорій VII — Патріарх Константинопольський (6 грудня 1923 — 17 листопада 1924).
 Григорій VII — Папа Римський (1073—1085).